Jméno a příjmení Josef Dvořák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Dvořák (* 1942) – český divadelní, filmový a televizní herec, dlouholetý člen divadla Semafor
 Josef Dvořák (biskup) – český římskokatolický kněz a biskup skryté církve
 Josef Dvořák (fotograf) (1884–1965) – český fotograf a vydavatel pohlednic
 Josef Dvořák (generál, 1891) (1891–1941) – československý legionář, generál a odbojář popravený nacisty
 Josef Dvořák (generál, 1892, dělostřelec) (1892-1963) - československý legionář, generál dělostřelec
 Josef Dvořák (generál, 1892, spojař) (1892-1960) – Ing.;československý legionář, generál spojař
 Josef Dvořák (genetik) (* 1945) – profesor genetiky živočichů na Mendelově univerzitě v Brně
 Josef Dvořák (geolog) (1914–1978) – profesor historické a stratigrafické geologie
 Josef Dvořák (chirurg) (* 1943) – český lékař, specializující se na chirurgii štítné žlázy
 Josef Dvořák (jazykovědec) (1894–1980) – český jazykovědec a profesor romanistiky
 Josef Dvořák (kněz) (1876–1947) – český římskokatolický kněz, od roku 1924 advokát v Praze
 Josef Dvořák (lední hokejista) (* 1937) – český profesionální hokejista
 Josef Dvořák (malíř, 1883–1967) (1883–1967) – český malíř z Kmeniček, žák Antonína Slavíčka, otec Anny Dvořákové
 Josef Dvořák (malíř, 1926–2017) (1926–2017) – český malíř z Vysočiny
 Josef Dvořák (novinář) (1901–1958) – český novinář, redaktor, básník a prozaik
 Josef Dvořák (politik agrárníků) (1887–1960) – český politik, prvorepublikový poslanec NS a učitel
 Josef Dvořák (politik KSČ) (1892–???) – český politik a prvorepublikový poslanec Národního shromáždění
 Josef Dvořák (teolog) (1864–1945) – český římskokatolický kněz, profesor teologie v Brně
 Josef Dvořák (zpěvák) (1806–1869) – český operní zpěvák v Brně
 Josef Václav Dvořák (1889–1920) – český malíř, grafik, loutkář, autor loutkových her a ilustrátor